Jurij Alekszejevics Dupanov (1962. június 7.) oroszul: Юрий Алексеевич Дупанов szovjet majd fehérorosz nemzetközi labdarúgó-partbíró.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
Nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő játékvezető bizottságai minősítése alapján jutott magasabb osztályokba. A1. Liga asszisztenseként szolgált. A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot végzett. A nemzeti játékvezetéstől 2007-ben vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Fehérorosz labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1993-tól tartotta nyilván asszisztensi keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként.  A nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 1995-ben, a FIFA JB 45 éves korhatárának elérésekor vonult vissza.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Franciaországba a XVI., az 1998-as labdarúgó-világbajnokságra, Dél-Koreába és Japánba a XVII., a 2002-es labdarúgó-világbajnokságra, valamint Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra  a FIFA JB asszisztensként alkalmazta. Selejtező mérkőzéseken az UEFA zónában tevékenykedett. 1998-ban négy csoportmérkőzésen, 2002-ben kettő csoportmérkőzésen és az egyik nyolcaddöntőn működött asszisztensként. A meghívott partbírók szakmai tevékenységük során még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőhöz. A 2006-os volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 7.

1998-as labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

2002-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

Labdarúgó-Európa-bajnokság
Három európai-labdarúgó torna döntőjéhez vezető úton Angliába a X., az 1996-os labdarúgó-Európa-bajnokságra, Belgiumba és Hollandiába a XI., a 2000-es labdarúgó-Európa-bajnokságra, valamint Portugáliába a XII., a 2004-es labdarúgó-Európa-bajnokságra az UEFA JB asszisztensként foglalkoztatta. Partbírói mérkőzéseinek száma Európa-bajnokságon: 6.

1996-os labdarúgó-Európa-bajnokság

Európa-bajnoki mérkőzés

2000-es labdarúgó-Európa-bajnokság

Európa-bajnoki mérkőzés

2004-es labdarúgó-Európa-bajnokság

Selejtező mérkőzés

Európa-bajnoki mérkőzés
Állandó játékvezetője Valentyin Valentyinovics Ivanov volt.

Olimpiai játékok

1996. évi nyári olimpiai játékok
Az 1996. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáján a FIFA JB bírói szolgálatra alkalmazta.

Férfi labdarúgótorna az 1996. évi nyári olimpiai játékokon

Női labdarúgótorna az 1996. évi nyári olimpiai játékokon

2004. évi nyári olimpiai játékok
A 2004. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáján a FIFA JB partbírói szolgálatra alkalmazta.

Férfi labdarúgótorna a 2004. évi nyári olimpiai játékokon

Konföderációs kupa 
Franciaország rendezte a 4., a 2003-as konföderációs kupa labdarúgó tornát, ahol a FIFA JB asszisztensként foglalkoztatta.

2003-as konföderációs kupa

Nemzetközi kupamérkőzések 
Partbírói mérkőzéseinek száma döntőben: 1.

Interkontinentális kupa

Források 

Fehérorosz labdarúgó-játékvezetők
1962-ben született személyek
Élő személyek